A Creative Labs igen széles termékskálával rendelkezik, termékei pedig sokszor csak apró tulajdonságaikban különböznek, ezért minden – eltérő tulajdonságokkal rendelkező – kártya új modellszámot kap. Ez a gyűjtemény a különböző hangkártyák pontos azonosítását segíti.

Hangkártyák

Audio kiegészítők

Videókártya modellszámok

További információk 
 Creative hivatalos honlap

Lásd még 
 Sound Blaster
 Creative Technology

Hardver